Queluz – città portoghese nella municipalità di Sintra
 Queluz – città brasiliana dello stato di San Paolo